Molekulska formula -{C5H8O}- se može odnositi na:

 Ciklopentanon
 Dihidropiran
 Trans-2-Metil-2-butenal